Die Abkürzung MAF steht für:

 Mall of the Emirates, ein Einkaufszentrum in Dubai
 Markranstädter Automobilfabrik, ehemaliger Automobilhersteller in der sächsischen Kleinstadt Markranstädt
 Marta Angelika Felicitas, die Vornamen der Künstlerin Maf Räderscheidt
 Mass air flow, zu deutsch Luftmassenmesser
 Michoud Assembly Facility, eine Produktionseinrichtung der US-Raumfahrtbehörde NASA
 IATA-Code des Midland International Airports in Midland (Texas), USA
 Ministry of Agriculture and Forestry, das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft in Neuseeland
 Mission Aviation Fellowship, eine christliche Missionsfluggesellschaft
 Mitarbeitergebundener Arbeitsfluss
 Mozilla Archive Format
 Mutuelle des architectes francais assurances 

Siehe auch:
 MAFF

MAF